Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Denton e Mark Edmondson che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 6-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Steve Denton /  Mark Edmondson (campioni)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (primo turno)

 Wojciech Fibak /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Marty Davis /  Chris Dunk (quarti di finale)
 Eric Fromm /  Freddie Sauer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1982